Believe kan syfta på:

 Believe (parfym) – parfym marknadsförd av Britney Spears

Film och TV
 Believe (film, 2000) – en kortfilm med James Roday
 Believe (film, 2007) – en film från 2007 regisserad av Loki Mulholland
 Believe (film, 2014) – en brittisk film med Brian Cox i huvudrollen
 Believe (TV-serie) – en amerikansk science fiction-TV-serie från 2014

Musik

Album
 Believe (album av Cher) – en discoskivan från 1998 av Cher
 Believe (album av Yolanda Adams) – ett musikalbum från 2001 av Yolanda Adams
 Believe (album av Crematory) – ett studioalbum från 2000 av Crematory
 Believe (album av Disturbed) –  Disturbeds andra album från 2002
 Believe (album av Justin Bieber) – ett studioalbum från 2012 av Justin Bieber
 Believe (album av Savatage) – ett samlingsalbum från 2008 av Savatage 
 Believe (album av Big Dismal) – ett album från 2003 av Big Dismal
 Believe (album av Fabrizio Faniello) – ett studioalbum från 2005 av Fabrizio Faniello

Sånger
 Believe (Dima Bilan-låt) – ryska bidraget till Eurovision Song Contest 2008
 Believe (The Bravery-låt) – en sång från 2007 av The Bravery på albumet The Sun and the Moon
 Believe (Chemical Brothers-låt) – sång från 2005 av Chemical Brothers på albumet Push the Button
 Believe (Cher-låt) – en sång inspelad av Cher 1998
 Believe (Nami Tamaki-låt) – en sång från 2003 av Nami Tamaki
 Believe (Yellowcard-låt) – en låt från 2003 av Yellowcard på albumet Ocean Avenue
 Believe (Carola-låt) – låt av Carola från samlingsalbumet Det bästa av Carola
 Believe (sång av Elton John) – en låt från 1995 av Elton John från albumet Made in England
 Believe (låt av Breaking Benjamin) – en låt från 2004 av Breaking Benjamin från albumet We Are Not Alone
 Believe (låt av Lenny Kravitz) – en låt från 1993 av Lenny Kravitz från albumet Are You Gonna Go My Way
 Believe (låt av Savatage) – en låt från 1991 av Savatage från albumet Streets: A Rock Opera
 Believe (låt av The Smashing Pumpkins) – en låt av The Smashing Pumpkins från albumet Judas O
 Believe (låt av Skillet) – en låt från 2009 av Skillet från albumet Awake

Se även
 Believer
 I Believe